Torre dei Modenesi – torre situata a Finale Emilia
 Torre dei Modenesi – torre situata a Nonantola